Гокс-Бей () – багатозначний топонім.

Насамперед ця назва стосується затоки на узбережжі Нової Зеландії та прилеглого до неї регіону.

Гокс-Бей може позначати:

 Канада
 Гокс-Бей, Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада
 Нова Зеландія
 Затока Гок-Бей, або затока Гокс-Бей на східному узбережжі Північного острова
 Гокс-Бей (новозеландський виборчий округ), виборчий округ (1881–1996) до 1986 року називався Гокс-Бей
 Провінція Гокс-Бей, провінція Нової Зеландії
 Регіон Гокс-Бей, територія навколо затоки Гокс-Бей
 Пакистан
 Гокс-Бей (місто), Карачі, Сінд, Пакистан